dworek – niewielki dwór ziemiański

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 3 podstawowe

 Dworek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lwówek Śląski 
 Dworek – część wsi Wojszyn w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Janowiec
 Dworek – część wsi Niedoń w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Dworek – część wsi Osieck w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Osieck
 Dworek – część wsi Olszak w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pułtusk
 Dworek – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Stegna 
 Dworek – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Mikołajki Pomorskie
 Dworek – część wsi Olza w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Gorzyce
 Dworek – część wsi Niekłań Mały w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków
 Dworek – przysiółek wsi Kalnik w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg
 Dworek – osada wsi Kiszkowo w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino

Inne 
 Dworek – osiedle miasta Wrocław

Zobacz też 
 Dwór

Przypisy